osobowość typu A
 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy